De achternaam van de volgende personen:
 Antonio Antognini (1993-1972), Zwitsers advocaat, notaris, bestuurder en politicus
 Luigi Antognini (1886-1966), Zwitsers atleet en olympiër

Zwitserse achternaam